

Жемісті — село, Жетисайський район, Туркестанська область
 Жемісті — село, Сариагаський район, Туркестанська область